Elendur est le nom de deux personnages fictifs de l'œuvre de l'écrivain britannique  :
 Elendur, est le  d'Arnor fils de Valandur et père d'Eärendur ;
 Elendur, le fils d'Isildur, qui permit à ce dernier de s'enfuir du désastre des Champs d'Iris.

Homonymes en Terre du Milieu
Homme de la Terre du Milieu